Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 
 
 
 
 
 

 d'artillerie
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires